Місцеві вибори в Києві 2014
 Місцеві вибори в Києві 2015